Morada Nova peut se référer à :

 Morada Nova, une race de mouton domestique du Brésil.

Toponymes 

 Morada Nova, ville de l'État du Ceará au Brésil ;
 Morada Nova de Minas, municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais.